Filipini:
 Cebu City
 Cebu (pokrajina)
 Cebu (otok)
 Cebu (tjesnac)